«Шустрая» может означать:

 «Шустрая» () — британский фильм 1993 года, комедия, мелодрама
 «Шустрая» () — американский фильм 1993 года, боевик
 Шустрая, Юлия Николаевна (настоящая фамилия Пустоплеснова; род. 1992) — российская журналистка.